CPL (Common Public License) — лицензия на  свободное ПО, разработанная IBM.

Одобрена организацией «Фонд свободного программного обеспечения» (FSF), но содержит несколько ключевых отличий от лицензии GPL.

См. также 
 Общественное достояние
 Двойное лицензирование

Ссылки 
 CPL Frequently Asked Questions 
 Open Source Initiative The CPL License
 The CPL License from IBM

Переводы на русский 
 Перевод CPL v1.0 от ООО «Студия «Прорыв»
 Перевод Часто задаваемых вопросов по CPL от ООО «Студия «Прорыв»

IBM
Свободные лицензии